Do soutěže mužské dvouhry na tenisovém turnaji BNP Paribas Open 2015 nastoupilo devadesát šest hráčů. Z kvalifikace postoupilo patnáct tenistů, dvanáct po výhrách ve dvou kvalifikačních kolech a jeden jako tzv. šťastný poražený.

Obhájcem titulu byl první hráč světa Novak Djoković ze Srbska, který ve finále zdolal světovou dvojku . Zápas o titul tak měl stejné složení i vyústění jako předchozí ročník. Djoković si připsal jubilejní padesátý turnajový triumf na okruhu ATP Tour a dvacátý první se série Masters. Federerovi oplatil čerstvou finálovou porážku z únorového Dubai Tennis Championships 2015.

Vítěz si do žebříčku ATP připsal 1 000 bodů a obdržel prémii 900 400 dolarů.

Nasazení hráčů 
Všech třicet dva nasazených mělo volný los do druhého kola.

4. sekce

7. sekce

8. sekce

Kvalifikanti

Šťastný poražený 
 ''' Daniel Gimeno Traver

Pavouky kvalifikací

První kvalifikant

Druhý kvalifikant

Třetí kvalifikant

Čtvrtý kvalifikant

Pátý kvalifikant

Šestý kvalifikant

Sedmý kvalifikant

Osmý kvalifikant

Devátý kvalifikant

Desátý kvalifikant

Jedenáctý kvalifikant

Dvanáctý kvalifikant

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

BNP Paribas Open 2015